Международный турнир по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева» — соревнования по самбо, названные в честь А. А. Харлампиева.

История 
Международный турнир по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева» был учреждён в 1980 году. С 1983 года за победу на турнире спортсмены получают звание Мастера спорта международного класса СССР. Турнир назван в честь одного из основателей самбо — Анатолия Харлампиева.

В 2012 году был проведён 33-й международный турнир по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева», получивший статус этапа Кубка мира по самбо. Оператор турнира — Всероссийская федерация самбо.

В 2019 году в Москве завершился Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева», который проходил 22-23 марта на Малой арене «Лужников», участвовало более 250 спортсменов из 33 стран мира. Больше всего наград завоевали самбисты из России.

Участники и призёры 
 Олейник, Алексей Алексеевич
 Насыров, Евгений Габдлбарыевич
 Иванов, Алексей Романович
 Костенко, Яна Сергеевна
 Алискеров, Икрам Сабирович
 Кондрашкин, Сергей Алексеевич
 Трофимов, Александр Иванович

Примечания 

Международные соревнования по самбо
Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по самбо в Москве
Появились в 1980 году в СССР
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1980 года